Zuya , ,  ) es una ciudad de Rusia situada en el centro de la península de Crimea. Forma parte del Raión de Belogorsk, dentro de la República de Crimea.

Notas

Referencias 

Localidades de Crimea